Пантелей:

 Пантелей, Владимир Николаевич (1945—2000) — советский легкоатлет.
 Пантелей, Николай Петрович (род. 1953) — белорусский государственный деятель.
 Пантелей — община в Сербии, входит в Нишавский округ.

См. также 
 Пантелей и пугало — мультипликационный фильм 1985 года.